Powierzchnia grzbietowa śródmózgowia tworzona jest przede wszystkim przez blaszkę pokrywy (łac. lamina tecti) zwaną dawniej blaszką czworaczą, w której znajdują się dwie pary wzgórków – górne i dolne.

Od każdego ze wzgórków w kierunku bocznym, biegnie do przodomózgowia pasmo istoty białej, zwane ramieniem wzgórka, które to zdąża w stronę ciała kolankowatego bocznego Ramie wzgórka dolnego (łac. brachium colliculi inferioris) dochodzi do ciała kolankowatego przyśrodkowego. natomiast ramię wzgórka górnego (łac. brachium colliculi superioris) zdąża w stronę ciała kolankowatego bocznego.

Bibliografia 
 Anatomia człowieka Janina Sokołowska-Pituchowa Wydanie VIII; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, .
 http://anatomia.wyklady.org/wyklad/983_srodmozgowie-jego-budowa-i-funkcje.html [dostęp: 2013-04-04]
 http://www.anatomia.net.pl/srodmozgowie.html [dostęp: 2013-04-04]

Mózgowie
Neuroanatomia